Le Portrait de Mathilde de Canisy, marquise d'Antin est un tableau peint par Jean-Marc Nattier en 1738, il représente Marie-François-Renée (dite Mathilde) de Carbonnel-Canisy (1725-1796) à l'âge de 14 ans. Il est conservé au musée Jacquemart-André à Paris.

Historique 
Orpheline à l'âge de trois ans, la fille unique de René-Anne de Carbonnel, comte de Canisy (1683-1728) est mariée à Antoine François de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin à l'âge de 12 ans. Le tableau la représente deux ans plus tard, à l'âge de 14 ans. Le portrait est peint par Nattier dix ans avant qu'il ne devienne portraitiste officiel de la famille royale.

Description 
La jeune marquise est représentée au pied d'un chêne, surplombant un paysage, jouant avec un petit chien noir et tenant une perruche dans la main droite. La composition du tableau est marquée par la diagonale formée par les bras en forme de courbes inversées.

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 
 Notice du site Internet du musée

Notes et références 
 

Tableau d'un peintre français
Tableau des années 1730
1738 en France
Mathilde de Canisy
Perroquet dans la peinture
Chien dans la peinture
Œuvre exposée au Salon de 1738
Œuvre conservée au musée Jacquemart-André